Шадрина — русская фамилия и топоним; женская форма фамилии .
 Шадрина, Алла Валерьевна (род. 1974) — советская и российская ученая.
 Шадрина, Елена Валентиновна (род. 1982) — российская тяжелоатлетка, заслуженный мастер спорта России.
 Шадрина, Лидия Михайловна (1924—2016) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Шадрина, Любовь Анатольевна (род. 1988) — российская биатлонистка и лыжница.
 Шадрина, Людмила Александровна (Сидорова; род. 1992) — российская футболистка.
 Шадрина, Татьяна Владимировна (Фельгенгауэр; род. 1985) — российская журналистка и радиоведущая, корреспондент.
 Шадрина, Татьяна Владимировна (род. 1974) — российская шахматистка, гроссмейстер (1999) среди женщин. Населённые пункты 
 Шадрина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.